Morley désigne :

Patronyme 
 Adrian Morley (né en 1977), joueur britannique de rugby à XIII.
 Angela Morley (1924-2009), compositrice britannique.
 Bob Morley (né en 1984), acteur australien.
 Christopher Morley (1890-1957), écrivain et journaliste américain. 
 Daniel de Morley (1140-1210), philosophe anglais.
 Dave Morley (né en 1977), footballeur britannique.
 Donald Morley (1930-2006), pilote de rallye automobile britannique.
 Edward Morley (1838-1923), scientifique américain, co-responsable de l'expérience de Michelson-Morley.
 Erin Morley (née en 1980), chanteuse lyrique américaine.
 Eric Morley (1918-2000), entrepreneur britannique.
 Frank Morley (1860-1937), mathématicien britannique, découvreur du théorème de Morley.
 Grace Morley (1900-1985), muséologue américaine.
 John Morley (1838-1923), politicien libéral britannique.
 Karen Morley (1909-2003), actrice américaine.
 Lewis Morley (1925-2013), photographe sino-anglais.
 Malcolm Morley (1931-2018), peintre et sculpteur américain.
 Malcolm Morley, membre du groupe Help Yourself.
 Michael Morley (1930-2020), mathématicien logicien américain.
 Paul Morley (né en 1957), journaliste anglais.
 Robert Morley (1908-1992), acteur et scénariste britannique.
 Ruth Morley (1925-1991), costumière américaine d'origine autrichienne.
 Sean Morley, dit Val Venis ou The Big Valbowski (né en 1971), catcheur canadien.
 Sylvanus Morley (1883-1948), archéologue et épigraphiste américain.
 Thomas Morley (v. 1557-1602), musicien et compositeur anglais de la Renaissance.
 Thomas Morley (1917-2002), botaniste américain.
 Tony Morley (1954-), footballeur anglais.
 Ursula Morley-Price (née en 1936), céramiste britannique.
 Zach Morley (né en 1983), joueur américain de basket-ball.

Prénom 
 Charles Morley Wenyon (1878-1948), protozoologiste britannique.
 John Morley Harris (né en 1945), bioéthicien philosophe britannique.
 Morley Bruce (1894-1959), joueur de hockey sur glace canadien.
 Morley Callaghan (1903-1990), écrivain canadien.
 Morley Torgov (né en 1927), écrivain canadien de roman policier.
 Morley Troman (1918-2000), sculpteur et producteur français, d'origine britannique.
 Morley Safer (1931-2016), journaliste canado-américain.

Littérature 
 Le Voyage de Simon Morley, roman de science-fiction de l'écrivain Jack Finney paru en 1970.

Société 
 Morley, marque fictive de cigarettes.

Toponymie

En Australie 
 Morley, ville.

Au Canada 
 Morley, établissement amérindien en Alberta;
 Morley (Ontario), canton.

Aux États-Unis 
 Morley, une ville du  comté de Jones, en Iowa.
 Morley, une ville du comté de Scott, dans le Missouri.

En France 
 Morley, commune française.

Au Royaume-Uni 
 Morley, village du Derbyshire, en Angleterre.
 Morley, village du comté de Durham, en Angleterre.
 Morley, village du Yorkshire de l'Ouest, en Angleterre.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais
Prénom anglais